Fiona peut désigner :
 Fiona, un film américain d'Amos Kollek sorti en 1999 ;
 Fiona, une série télévisée américaine du début des années 2000 ;
 Fiona, un genre de nudibranches représenté par une seule espèce, Fiona pinnata ;
 Fiona, un personnage de Shrek, film en images de synthèse d’Andrew Adamson et Vicky Jenson, adaptation d'un conte de fées de William Steig par DreamWorks SKG en 2001.

Prénom 
Fiona est un prénom féminin inventé au  par James Macpherson, pour son recueil « Ossian ». Avant le , il n'était pas d'emploi courant.
Il est notamment porté par :

 Fiona Apple (1977-), chanteuse américaine
 Fiona Avery (1974-), scénariste de comics et de télévision
 Fiona Bourgeon fillette de 5 ans disparue le  à Clermont-Ferrand (affaire Fiona), avant que sa mère et son ex-compagnon ne s'accusent mutuellement de l'avoir tuée
 Fiona Button (1981-), actrice britannique
 Fiona Campbell-Walter (1932-), mannequin britannique des années 1950, devenue baronne Thyssen
 Fiona Gélin (1962-), actrice française
 Fiona Gordon (1957-), actrice et réalisatrice francophone, du duo « Abel et Gordon »
 Fiona Hefti (1980-), Miss Suisse 2004
Fiona Lazaar (1985-) femme politique française
 Fiona Lewis (1948-), actrice britannique
 Fiona May (1969-), athlète italienne
 Fiona Pennie (1982-), kayakiste britannique
 Fiona Shaw (1958-), actrice irlandaise

Autres 
 

Homonymie de prénom